3429 км — остановочная платформа на востоке Новосибирской области в Болотнинском районе на перегоне Ояш — Чебула. Названа по расстоянию от Ярославского вокзала Москвы. Расстояние до Новосибирска — 95 километров.

Рядом с платформой расположены дачные участки. Расстояние до ближайшего населённого пункта (деревня Бурлиха Мошковского района) — 3 километра. В километре от платформы протекает река Ояш.

По состоянию на лето 2008 года, на платформе останавливаются 6 пар электропоездов в выходные и 5 — в будни.

Ссылки 
 Расписание движения
 Фотография платформы на сайте http://zap-sib-rail.narod.ru

Остановочные пункты Западно-Сибирской железной дороги
Железнодорожные станции и платформы Новосибирской области
Болотнинский район